Aldridge Lake bezeichnet mehrere

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Aldridge Lake (Montana), im Park County
 Aldridge Lake (Wisconsin), im Oneida County

Siehe auch:
 Aldrich Lake